Romaszki – wieś w Polsce
 Romaszki – wieś na Litwie
Romaszki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Kamionka.
Romaszki – dawna leśniczówka na Białorusi
Romaszki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda. Dawniej Horby.
Romaszki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki.